„Златна палма“ () е най-високото отличие, което се връчва на филма-победител в конкурсната програма на филмовия фестивал в Кан, Франция.

Име на наградата 
Наградата е представена за първи път с това наименование през 1955 година от организационен комитет. От 1939 до 1954 година, призът се нарича – Grand Prix du Festival International du Film. В периода 1964 – 1974 година, поради проблеми с авторските права на името, отличието отново е наречено Grand Prix du Festival.

Описание 
Наградата е метална, позлатена пластика, която представлява палмова клонка (палмовата клонка е символ на град Кан и фигурира в герба на града). Автор на пластиката е бижутера Люсиен Лазон. Тя е поставена върху пиедестал от теракота на който е изписана годината на фестивала и в лявата част на който е изваяна длан. Автор на пиедесталът е скулптура и художник Себастиен.

Носители

Режисьори – повторни носители 
 Алф Сьоберг (1946, 1951)
 Франсис Форд Копола (1974, 1979)
 Шохей Имамура (1983, 1997)
 Емир Кустурица (1985, 1995)
 Биле Аугуст (1988, 1992)
 Люк и Жан-Пиер Дарден (1999, 2005)
 Михаел Ханеке (2009, 2012)
 Кен Лоуч (2006, 2016)
 Рубен Йостлунд (2017, 2022)

Вижте също 
 „Златна мечка“
 „Златен лъв“
 „БАФТА за най-добър филм“

Източници

Външни препратки 

 Филмов фестивал в Кан – Официален сайт
 Филмов фестивал в Кан – IMDB

Филмов фестивал в Кан
Филмови награди на Франция